Сан Хосе дел Палмар има више значења:

 Сан Хосе дел Палмар (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе дел Палмар, Ел Пачон (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе дел Палмар (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе дел Палмар (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику